Coppo ist der Name folgender Personen:

 Dionigi Coppo (1921–2003), italienischer Gewerkschaftsfunktionär und Politiker der Democrazia Cristiana (DC)
 Ernesto Coppo  SDB (1870–1948), italienischer Ordenspriester, Missionar und römisch-katholischer Bischof
 Coppo di Marcovaldo (* wahrscheinlich um 1225), italienischer Maler, der zwischen 1250 und 1275 tätig war
 Paul Coppo (1938–2022), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Salerno di Coppo, italienischer Maler, der vermutlich zwischen 1270 und 1310 tätig war (nachweisbar 1274)

Coppo ist auch
 ein Volumenmaß, siehe Coppo (Einheit)

Siehe auch:
 Cobbo